Borat kan syfta på:

Borat (salt) – salter av borsyra
Borat Sagdijev – en fiktiv figur som spelas av Sacha Baron Cohen
 Borat (film) – en amerikansk komedi från 2006

mk:Борат#Филм